Чемпионат Казахстана по футболу среди женщин 2012 года — соревнование, в котором приняли участие 7 женских клубов Казахстана. «СШВСМ-Кайрат» из Алма-Аты в третий раз в своей истории стал чемпионом страны.

Итоговая таблица

Ссылки 
 
 

2012
2012 год в женском футболе